Breakout, Break Out pode ser:

Entretenimento

Cinema

 Breakout (1959), filme britânico de drama
 Breakout (1975), filme estrelado por Charles Bronson e Robert Duvall
 Break Out (filme), filme sul-coreano de 2002

Jogos

 Breakout (jogo eletrônico)
 Breakout clone

Televisão

 Breakout (Joe 90), episódio de Joe 90
 Breakout (série de televisão)
 Breakout (2010), uma produção da National Geographic Channel que dramatiza fugas da prisão
 Breakout (The Avengers: Earth's Mightiest Heroes), episódio de The Avengers: Earth's Mightiest Heroes

Música
 Breakout (banda)
 Breakout (álbum de Spyro Gyra), 1986
 Breakout (álbum de Miley Cyrus)
 Breakout (canção de Miley Cyrus), 2008
 Break Out (álbum de Pointer Sisters), 1983
 Break Out (álbum de Soulive), 2005
 Breakout (canção de Foo Fighters), 2000 
 Breakout (canção de Swing Out Sister), 1986
 "Breakout", canção por Black Sabbath from Never Say Die!
 "Breakout", canção por Sean Paul de The Trinity
 "Breakout", canção por Bon Jovi de Bon Jovi
 "Breakout", canção por Ratt de Ratt
 "BREAK OUT!", single de 1996 por Nanase Aikawa
 "Break Out!", single japonês de 2010 por Tohoshinki
 "Breakout", canção do primeiro acto de Lord of the Dance
 "Breakout", canção por Margaret Durante da banda sonora Shake It Up: Break It Down

Desambiguação